XXV Первенство России среди клубов третьего дивизиона прошло в 2016 году по системе «весна-осень».

Победители зональных турниров

Расположение команд

Московская область

Дальний Восток 
Первенство проводилось с 19 мая по 2 октября.

Сибирь

Высшая лига 
Первенство проводилось с 6 мая по 7 октября.

Первая лига 
Первенство проводилось с 13 июля по 18 сентября.

13 сентября 2016 г. ФК «Минусинец» (Минусинск) снялся с соревнований из-за финансовых трудностей.

Урал и Западная Сибирь 
Первенство проводилось с 28 апреля по 9 октября.

Приволжье 

Источник: mfsprivolg.ru 

2 октября 2016 г. ФК «Димитровград» снялся с соревнований в связи с прекращением финансирования.

Золотое кольцо 
Первенство проводилось с 18 мая по 28 сентября.

Северо-Запад 
Первенство проводилось с 17 мая по 1 октября 2016 года.

24 августа 2016 г. ФК «Фосфорит» (Кингисепп) был исключен из числа участников соревнования за повторную неявку без неуважительной причины на игру.

Черноземье 
Первенство проводилось с 7 мая по 29 октября 2016 г.

* По итогам сезона-2015 команда «Ротор-Волгоград» получила право на выступлении во Первенстве ПФЛ 2016/17, после первой половины сезона в третьем дивизионе команда начала выступать в ПФЛ, а окончание сезона в зоне «Черноземье» проводил дублирующий состав команды.

В турнирах МОА «Черноземье» команда была заявлена под названием «Ротор-Волгоград-2» для того, чтобы при лицензировании профессионального клуба для участия в первенстве России второго дивизиона, сохранить дублирующий состав на любительском уровне. После 9 тура основной состав стал готовиться к первенству ПФЛ, а в первенстве МОА «Черноземье» стал выступать дублирующий состав («Ротор-Волгоград-2»).

По ходу второго круга команда «Ротор-Волгоград-2» снялась с первенства.

ЮФО/СКФО 
Первенство проводилось с 12 июля по 12 октября 2016 года.

Московская область

Группа «А» 
Первенство проводилось с 18 апреля по 24 октября 2016 года.

Группа «Б» 
Первенство проводилось с 7 мая по 29 октября 2016 года.

Москва 

Первенство проводилось с 20 апреля по 26 октября.

Команда «Волгомост» снялась с соревнований. Также с команды «Волгомост» снято 3 очка.

Финальный этап 
Место проведения — с 5 по 13 ноября в Сочи

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Сочи. Соревнования прошли в один круг 5-12 ноября

Примечания 

2016
Футбол в России в 2016 году